«Камми» — художественный фильм 1991 года.

Сюжет 
Еврейская девушка по имени Камми (Марина Кобахидзе), проживающая в Ташкенте (родине режиссёра и сценариста фильма), переживает любовную драму, в которой сошлись три истории — две предыдущие и одна настоящая.

В ролях 
 Виктор Вержбицкий
 Марина Кобахидзе — Камми
 Рано Кубаева — Рена
 Бахтияр Закиров
 Светлана Норбаева
 Назим Туляходжаев
 Александр Шишкин — весельчак

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Джаник Файзиев
 Сценарий:
 Юрий Дашевский
 Джаник Файзиев
 Музыка:
 Дмитрий Янов
 Оператор — Хамидулла Хасанов

Награды 
 Приз за лучшую женскую роль (М. Кобахидзе)
 Приз за лучшее музыкальное решение МКФ в Нанте-92
 Поощрительный приз МКФ в Таормине-93
 Фильм участвовал во внеконкурсной программе «Прощай, СССР!» ММКФ-2007

Фильм снимался в Самарканде, съёмки проходили в ресторане «Чулпон-Ота», неподалёку от города, в массовых сценах снимались артисты самаркандского драматического театра им. А. П. Чехова

В «Камми» осмеянию подверглась изнанка «красивой жизни» ташкентской богемы.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Джаника Файзиева
Фильмы студии «Инсон»
Фильмы СССР 1991 года